Flugrath ist der Familienname folgender Personen:
 Edna Flugrath (1892–1966), US-amerikanische Stummfilm-Schauspielerin
 Leonie Flugrath alias Shirley Mason (1900–1979), US-amerikanische Stummfilm-Schauspielerin
 Virginia Flugrath alias Viola Dana (1897–1987), US-amerikanische Stummfilm-Schauspielerin